Шон Бурр (,  1 липня 1966, Сарнія —  5 серпня 2013 Сент-Клер) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1983 року виступами за команду «Кіченер Рейнджерс».

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 7-м загальним номером командою «Детройт Ред-Вінгс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс», «Тампа-Бей Лайтнінг» та «Сан-Хосе Шаркс».

Загалом провів 969 матчів у НХЛ, включаючи 91 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
Володар Кубка Колдера в складі клубу «Адірондак Ред-Вінгс» — 1986.

Хвороба та смерть 
27 лютого 2011 року йому був поставлений діагноз лейкоз. Він успішно завершив хіміотерапію. Помер 5 серпня 2013 року, після падіння у власному будинку через травму головного мозку.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»
Спортсмени з Мічигану
Уродженці Сарнії (Онтаріо)